JK Shagya Zborovice je jezdeckým klubem zabývajícím se chovem a tréninkem koní pro vytrvalostní disciplíny. Specializací klubu jsou převážně koně plemene shagya arab, se kterými se členové klubu pravidelně účastní českých národních vytrvalostních soutěží. V nynější době má jezdecký klub 10 stálých členů a 8 koní ve stálém tréninku. Pýcha celého klubu je plemenný Shagya arabský hřebec Saklavi IV-CZ (Scott Al Sah´r), který již po několik závodních sezón vyniká na poli české vytrvalosti a současně působí jako plemeník pro klisny shagya.

Historie 
Jezdecký klub JK Shagya Zborovice vznikl z iniciativy paní Ing. Jany Švecové a její dcery Ing. Lucie Švecové v roce 2009. V této době ovšem klub vlastnil pouze jednoho shagya arabského hřebce (Scott Al Sah´r). V nynější době se pod hlavičkou JK Shagya Zborovice účastní vytrvalostních soutěží hned několik shagya arabských koní a jejich jezdců se skvělou sportovní budoucností.

1998–2009 
Historie klubu JK Shagya Zborovice počíná koupí prvního shagya arabského hříběte paní Ing. Janou Švecovou. Roku 1998 se v Jihočeském Paračově, u chovatelky paní Hany Toncarové, narodil arabský hřebeček jménem Lukas. Jeho temperament a klasický arabský vzhled jen iniciovaly jeho koupi, a byl to právě on, kdo zasel v rodině Švecových lásku k shagya arabským koním. Lukas ukázal jak výjimečné je plemeno shagya araba a jaký se v něm skrývá potenciál pro dálkové závody. Lukas je velice ceněn pro jeho klidný temperament a charakter. I přesto, že se tento výjimečný kůň nyní nachází ve vlastnictví jiného majitele (Miroslava Boudová), stále je ustájen u JK Shagya Zborovice.

Jako klíčový pro vznik klubu JK Shagya Zborovice je ovšem označován rok 2004. V tomto roce se totiž opět u paní Toncarové, narodilo další hříbě, a to pravý bratr Lukase. Ohnivý temperament Scotta Al Sah´ra však naznačoval, že tento kůň bude mít slibnou sportovní budoucnost. Scott již od malička projevoval svůj osobitý charakter, nesmírnou pracovitost a vytrvalost. Zejména proto, se majitelky klubu začaly zajímat o pravidla a principy vytrvalostních soutěží. V roce 2008 se tedy poprvé Scott Al Sah´r objevil na poli české vytrvalosti v soutěži pořádané v Mníšku pod Brdy. Od té doby následovala celá série závodů které Scott zakončoval většinou se skvělými výsledky, a proto v roce 2009 bylo rozhodnuto založit jezdecký klub s čistě endurance zaměřením.

2009 až současnost 
V roce 2009 byl tedy na popud Scottových výjimečných vlastností založen jezdecký klub JK Shagya Zborovice. Od té doby se klub rozrostl o několik členů a koní, taktéž soutěžících ve vytrvalostních disciplínách. Jezdci a jejich koně společně trénují v prostředí před šumavské krajiny a současně se pravidelně účastní jízdárenských tréninků pod vedením zkušených trenérů, jako je pan Ing. Jiří Ptáček, či Lucie Poláková.

Lokalita 
Jezdecký klub Shagya Zborovice se sídlem nachází v malebné Jihočeské vesničce Přední Zborovice. Ta je svou geografickou lokací přímo určená pro náročný trénink vytrvalostních koní. Jezdci klubu trénují své koně v kopcovité krajině v okolí Strakonic a Tažovic, a připravují je tak na náročné terény českých vytrvalostních závodů.

1320 Saklavi IV-CZ 

Shagya arabský hřebec Scott Al Sah´r, po matce: Lukava CZ-Sh-A-99 a otci: 637 Saklavi I-CZ (Galán) s.v., se narodil 15.04.2002 u chovatelky Hany Toncarové (Paračov). Scott byl komisí shagya araba označen jako tmavý ryzák. V roce 2008 Scott splnil zkoušky výkonnosti hřebců a zapsal se tak do plemenné knihy Shagya araba pod jménem 1320 Saklavi IV-CZ. Hřebec byl zároveň v roce 2011 zapsán do seznamu plemenných hřebců ISG (Internationale Shagya-Araber Gesellschaft). Scott připouští klisny shagya a to přirozenou plemenitbou. Ve vytrvalostních disciplínách dosáhl úrovně "S".

Absolvované soutěže

Moto JK Shagya Zborovice 
„Endurance je životní styl, ne závod“

Reference

Externí odkazy 
 http://www.shagyaz.cz/
 http://www.shagya.cz/
 http://www.shagya-isg.de/
 http://www.vytrvalost.com/
 http://www.prednizborovice.cz/
 http://www.polar-equine.cz/

Jezdectví v Česku
Sportovní kluby v okrese Strakonice
Sportovní kluby založené v roce 2009
Přední Zborovice